Parsua o Parsuah, província assíria vers els segles VIII a VI aC.
 Parsuwash, Parsumash o Parsuah, nom dels Fars vers el començament del segle VII aV i fins al segle VI aC